Eppur si muove es una frase en italiano traducida como «sin embargo, se mueve», atribuida a Galileo Galilei.

También puede referirse a:
 Eppur si muove, álbum de estudio de Haggard.
 Eppur si muove, álbum de estudio de Enigma.
 Eppur si muove, tema de Enigma, incluido en su álbum A Posteriori.
 Eppur si muove, capítulo de la serie dramática The West Wing.